Fantômas hace referencia a varios artículos:

Literatura
Fantômas: protagonista de una serie de novelas policíacas creada en 1911 por Marcel Allain y Pierre Souvestre

Historieta
Fantomas (historieta), Fantomas, la amenaza elegante fue una clásica serie mexicana de historietas

Música
Fantômas (banda): grupo estadounidense de avant-garde metal

Videojuegos
Phantomas: videojuego de plataformas de Dinamic Software, publicado en 1986